Ojo Caliente (naselje Zuni Indijanaca)
Ojo Caliente, Novi Meksiko
bitka u klancu Ojo Caliente, bitka u Ojo Calienteu
Ojo Caliente Spring 
Rio Ojo Caliente
Ojo Caliente Hot Springs Round Barn, mjesto u Nacionalnom registru povijesnih mjesta SAD, 
Ojo Caliente, Zacatecas
Ojo Caliente (indijanski rezervat)
Ojo Caliente, banda Apača
Ojo Caliente Mineral Springs